Уускюла — назва географічних об'єктів Естонії.

 Уускюла (Uusküla) — село у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року у волості Мартна) повіту Ляенемаа.
 Уускюла (Uusküla) — село у волості Рапла повіту Рапламаа.
 Уускюла (Uusküla) — село у волості Вігула повіту Ляене-Вірумаа.
 Уускюла (Uusküla) — село у волості Алайие повіту Іда-Вірумаа.
 Уускюла (Uusküla) — село у волості Йиелягтме повіту Гар'юмаа.